

Набережне — село, район Беїмбета Майліна, Костанайська область
 Набережне — село, Денисовський район, Костанайська область
 Набережне — село, Павлодарський район, Павлодарська область

Набережне — село, Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Набережне — село, Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Набережне — село Донецька область, Новоазовський район
 Набережне — село, Івано-Франківська область, Галицький район
 Набережне — село, Полтавська область, Глобинський район
 Набережне — село, Рівненська область, Дубенський район
 Набережне — село, Сумська область, Тростянецький район
 Набережне — село, Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Бучацький район
 Набережне — селище, Запорізька область, Приморський район
 Набережне — селище Одеська область, Біляївський район